Teeling est une distillerie irlandaise située dans la ville de Dublin. Mise en service fin 2014, c'est la première distillerie à ouvrir dans la ville depuis 125 ans.

La distillerie possède 3 alambics de type pot still en cuivre et annonce une capacité de production de 500 000 litres par an.

Histoire

Embouteillages 
Gamme courante : ces whiskies sont disponibles tout au long de l'année, sans quantité limitée. Ils présentent tous des caractéristiques communes : une réduction à 46 % et une non-filtration à froid (non chill filtered).
 Small batch 46 %
 Single Grain 46 %
 Single Malt 46 %
 The Revival 15 ans 46 %
Gamme Vintage Reserve : ces embouteillages sont plus rares, en quantités limitées.
 Silver Bottling Single Malt 21 ans 46 % (5000 bouteilles)
 Gold Bottling Single Malt 26 ans 46 % (1000 bouteilles)
 Platinum Bottling Single Malt 30 ans 46 % (250 bouteilles)
Il est également possible de remplir soi-même, directement au fût, sa propre bouteille de Single Malt, sur place à la distillerie. Par définition, il s'agit donc d'un single malt, single cask, cask strength. Chaque fût ainsi mis en vente peut produire environ 230 bouteilles.

Enfin, Teeling propose du new make spirit, le produit direct de la distillation sans vieillissement (ce n'est donc pas, légalement, du whiskey), appelé Poitìn.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de Teeling

Whiskey sur l'île d'Irlande
Marque de whisky
Distillerie de whisky
Distillerie ayant son siège en Irlande
Entreprise agroalimentaire ayant son siège en Irlande